Bubutan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Bubutan, distrikt, Jawa Timur, 
 Bubutan, Surabaya, by, Jawa Timur, 
 Bubutan, Purworejo, by, Jawa Tengah

Robotskapade Indonesienförgreningar